Movimento Cristiano-Democratico – partito politico georgiano
Movimento Cristiano-Democratico – partito politico slovacco